Saligny kan syfta på:
 Saligny, Vendée
 Saligny, Yonne